Nazwę HMS "Prince of Wales" (pol. Książę Walii) nosiło 7 okrętów marynarki brytyjskiej Royal Navy; najbardziej znany z nich to pancernik z okresu II wojny światowej:
 Pierwszy "Prince of Wales" był 74-działowym okrętem liniowym trzeciej klasy (ang. third-rate), zwodowanym w 1765 i zniszczonym w 1783. 
 Drugi "Prince of Wales" był 90-działowym okrętem liniowym drugiej klasy, zwodowanym w 1794 roku i zniszczonym w 1822 roku.
 Trzeci "Prince of Wales" był 38-działowym transportowcem, zakupionym w 1795 roku i występującym w aktach do roku 1801, ale niewiele więcej jest o nim wiadomo.
 Czwarty "Prince of Wales" był 14-działowym indyjskim slupem o wyporności 248 ton, zwodowanym w stoczni bombajskiej w 1805, ale dalszy jego los jest nieznany.
 Piąty "Prince of Wales" był 121-działowym okrętem liniowym pierwszej klasy o napędzie śrubowym, który został przerobiony na okręt szkolny, przemianowany na "Britannia" w 1869 i sprzedany w 1914.
 Szósty "Prince of Wales" był pancernikiem zwodowanym w 1902 i sprzedanym na złom w 1921.
 Siódmy "Prince of Wales" (53) był pancernikiem zwodowanym w 1939 i zatopionym w czasie bitwy pod Kuantan przez samoloty japońskie w 1941.
 Ósmy "Prince of Wales" (R09) lotniskowcem typu Queen Elizabeth, który trafił do służby w 2019.

Bibliografia 
 J. J. Colledge, "Ships of the Royal Navy"

Prince of Wales